Souto de Moura refere-se a: 

 José Souto de Moura, procurador-geral da República, irmão do posterior
 Eduardo Souto de Moura, arquiteto, irmão do anterior